Die Welsh Open 1998 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1997/98, das vom 16. bis 25. Januar 1998 im Newport Leisure Centre der südwalisischen Küstenstadt Newport ausgetragen wurde. Es war die siebte Ausgabe des Turniers seit der Einführung 1992.

Stephen Hendry musste nach seinem Vorjahressieg diesmal eine Auftaktniederlage hinnehmen. Sein schottischer Landsmann John Higgins kams nach 1995 zum zweiten Mal ins Finale und verlor zum zweiten Mal. Sieger wurde Paul Hunter mit einem 9:5-Finalsieg. Es war der erste Turniersieg für den Engländer in seinem dritten Profijahr.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Um mehr als die Hälfte wurde das Preisgeld innerhalb eines Jahres angehoben. Statt 215.000 £ gab es fast 350.000 £ für die Teilnehmer. Die Siegprämie stieg von 37.500 £ auf 60.000 £ und bei den Letzten 96 stieg die Prämie um das Eineinhalbfache auf 1.200 £.

Bei den Punkten für die Weltrangliste änderte sich für die Finalisten nichts, da es diesmal weniger Qualifikationsteilnehmer gab, gab es nur für die Erstrundenverlierer weniger Punkte.

Finalrunde 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich im Vorjahr in der Qualifikation in Plymouth durchgesetzt hatten.

Finale 
Das Halbfinale bei den Welsh Open 1996 war bis dahin das beste Karriereergebnis von Paul Hunter gewesen. John Higgins kam dagegen mit der Erfahrung von einem Dutzend Ranglistenfinals und 7 Titeln ins Endspiel. 1995 hatte er schon einmal das Finale in Newport erreicht. Es entwickelte sich anfänglich eine ausgeglichene Partie, in der Higgins zwar voranging, Hunter aber bis zur Sessionpause wieder auf 4:4 ausgleichen konnte. Am Abend konnte der Schotte noch einmal mit 5:4 in Führung gehen, dann hatte der junge Engländer einen Lauf: Er gewann 5 Frames in Folge und vollendete seinen 9:5-Sieg mit einem Century-Break.

Century-Breaks 
19 Spieler erzielten im Hauptturnier 36 Breaks von mindestens 100 Punkten. Damit hatte sich die Zahl vom Vorjahr mehr als verdoppelt.

Quellen 

1998
Snookerveranstaltung 1998
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre